Карл Фридрих фон Клёден (; 21 мая 1786, Берлин — 9 января 1856, Берлин) — германский учёный, педагог, историк и географ.

Биография 
Был директором учительской семинарии в Потсдаме и ремесленной школы в Берлине. Опубликовал: «Landeskunde von Palästina» (Б., 1816); «Grundlinien zu einer neuen Theorie der Erdgestaltung» (Б., 1824; 2 изд., 1829); «Ueber die Entstehung, das Alter und die früheste Geschichte der Städte Berlin und Köln» (Берлин, 1839); «Diplomatische Geschichte des Markgrafen Waldemar von Brandenburg» (Берлин, 1844—1845); «Jugenderinnerungen» (Лейпциг, 1874) и др.

Труды 
 Erwiderung auf die Schrift des Herrn Ernst Fidicin. Die Gründung Berlins, Berlin 1841
 Diplomatische Geschichte des Markgrafen Waldemar von Brandenburg, vom Jahre 1295—1323. Unmittelbar nach den Quellen dargestellt. Berlin 1844-46 (4 Bände)
 Diplomatische Geschichte des für falsch erklärten Markgrafen von Brandenburg, vom Jahre 1345—1356. Unmittelbar nach Quellen dargestellt. Zweiter Theil, Berlin 1845, online .
 Die Mark Brandenburg unter Kaiser Karl IV. bis zu ihrem ersten hohenzollerschen Regenten oder «Die Quitzows und ihre Zeit», 1836/1837 (4 Bände)

Примечания

Литература 
 Max Jähns (Enkel von Klöden) (Hrsg.): Jugenderinnerungen Karl Friedrichs von Klöden (Leipzig 1874)
 R. Weber (Hrsg.): Von Berlin nach Berlin. Erinnerungen 1786—1824 (Berlin 1976, 2. Aufl. Berlin 1978)
 Gebhard Falk: Klöden, Karl Friedrich, Geograph und Historiker. In: Brandenburgisches Biographisches Lexikon, hrsg. von Friedrich Beck und Eckart Henning, Verlag für Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002, S. 226.

Ссылки 

 
 Работы Карла Фридриха фон Клёдена в каталоге Немецкой национальной библиотеки.
 Max Jähns.  Karl Friedrich von Klöden  // Allgemeine Deutsche Biographie. — Band 16. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1882. — S. 203—208.

Географы Германии
Историки Германии
Педагоги Германии